Ледянка — селище, Ревдинський міський округ, Свердловська область, Росія
 Ледянка — село, Красилівський район, Хмельницька область, Україна